WASP steht für:
 W.A.S.P., US-amerikanische Metal-Band
 Web Activated Signature Protocol
 White Anglo-Saxon Protestant, abschätzig verwendeter Begriff für einen Angehörigen der protestantischen weißen Mittel- und Oberschicht der Vereinigten Staaten von Amerika
 Wireless Acquisition Standard Protocol, Protokoll für die Kurzstrecken-Telemetrie
 Wireless Application Service Provider, Anwendungsdienstleister für Kurzstrecken-Telemetrie
 Wiskott-Aldrich Syndrom Protein Familie, Protein-Familie
 Women Airforce Service Pilots, Abteilung der US-amerikanischen Luftwaffe
 World Association of Societies of Pathology, Weltverband der Gesellschaften für Pathologie

WaSP steht für:
 Web Standards Project – Initiator der Browser-Tests Acid2 und Acid3

WAsP steht für:
 das Wind Atlas Analysis and Application Program des Windenergie-Instituts der Risø DTU

Wasp (von engl. „Wespe“) steht für:
 A.B.C. Wasp, britischer Flugmotor von A.B.C. Motors
 Martin-Wasp Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wasp (Automarke), ehemalige britische Automarke (1907–1908)
 Wasp Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1991–1993)
 den Markennamen des ehemaligen australischen Automobilherstellers Autocycle Engineering
Hudson Wasp, Pkw-Modell
 Pratt & Whitney Wasp, Motoren-Familie
 The Wasp (Zeitschrift), satirische Wochenzeitung, die von 1876 bis 1941 in San Francisco erschien, zeitweise mit erweitertem Titel
 USS Wasp, Traditionsname für Schiffe der US-Marine
 Originaltitel von einem Oscar-prämierten britischen Kurzfilm, siehe Wespen (Film) 
 Originaltitel von Die Wespe, Roman von Eric Frank Russell von 1957
 Wasp Knife, Messer mit Gaspatrone
 Wasp Point, Landspitze von Thule Island (Morrell-Insel), Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Westland Wasp, Hubschraubertyp, siehe Westland Scout
 Flammenwerfer-Modell des britischen Panzers Universal Carrier im Zweiten Weltkrieg
 Wasp, Heldin aus Marvel-Comics, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Wasp

Siehe auch:
 SuperWASP
 WASP-12b, Exoplanet
 VASP

Abkürzung